Daniele Fortunato – ex calciatore ed allenatore di calcio, nato nel 1963
Daniele Fortunato – calciatore, nato nel 1984